Бе́ккерель () — родина видатних французьких фізиків. 

 Антуан-Сезар Беккерель (*8 березня 1788 — †18 січня 1878) — член Паризької АН (з 1829), відомий працями з флюоресценції і фосфоресценції, термоелектрики, кристалооптики, магнетних властивостей речовин, теорії гальванічних елементів; 
 Александр-Едмон Беккерель (*24 березня 1820 — †11 травня 1891) — син Антуана-Сезара Беккереля, член Паризької АН (з 1863), в 1880 її президент; винахідник фотогальванічного ефекту, автор праць з фосфоресценції, фотохімії, фотографії, атмосферної електрики та іншого; 
 Антуан Анрі Беккерель (*15 грудня 1852 — †25 серпня 1908) — син Александра-Едмона Беккереля; член Паризької АН (з 1889), досліджував явища з фізичної оптики, електрики, магнетизму, фотохімії, електрохімії, метеорології. Найважливіше досягнення Анрі Беккереля — відкриття і дослідження радіоактивного випромінювання солей урану. Разом з подружжям Марії і П'єра Кюрі 1903 одержав Нобелівську премію за відкриття радіоактивності;
 Жан Беккерель (*5 лютого 1878 — †4 липня 1953) — син Антуана-Анрі Беккереля; член Паризької АН (з 1946); досліджував оптичне вбирання кристалів при низьких температурах, фотолюмінесценцію, магнетнооптичні явища.

Див. також 
 Бекерель

Література 

 
 
Французькі фізики
Французькі прізвища